Faehlmann (eller Fählmann) är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Robert Faehlmann (17981850)
 Andreas Faehlmann (18981944)
 Georg Faehlmann (18951975)
 Rudolf Faehlmann (18641942)

Tyska efternamn